Nonville (Seine-et-Marne)
 Nonville (Vosges)